Валерія Михайлівна Гузема (нар. 2 березня 1991 в Кіровоградській області) — українська підприємиця-ювелірка, дизайнерка ювелірних прикрас, благодійниця. Засновниця одного з найвідоміших ювелірних брендів в Україні, Guzema Fine Jewelry.

Життєпис 
Народилася в Кіровоградській області в родині юриста і математикині. Переїхала до Чернігова, пізніше — до Києва. Отримала філологічну освіту, працювала журналісткою.

У 2016 році випустила першу ювелірну колекцію.

У травні 2020 з телеведучою Марією Єфросініною започаткувала проєкт зі збору коштів «Charity Chain» у фонд «Твоя опора» для лікування дітей в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова. Коштом фонду станом на листопад 2021 вже зроблено операції 140 дітям.

16 лютого 2021 Валерія Гузема зареєструвала і 2 березня 2021 презентувала створений нею благодійний фонд GUZEMA Foundation (Благодійна організація «Благодійний фонд Валерії Гуземи»). Станом на квітень 2021 до фонду було зібрано 535 тисяч гривень, на які придбано медичне обладнання для Чернігівської обласної дитячої лікарні.

Валерія Гузема 17 листопада 2021 була ведучою Міжнародного балетного фестивалю «Серж Лифар де ля данс».

Одружена з Тимуром Фаткулліним, спортсменом-пілотажником, майстром спорту міжнародного класу з літакового спорту. 8 липня 2021 року народила сина Тимура.

Після початку російської військової агресії 24 лютого 2022 року, заснувала благодійний фонд, який збирає та передає кошти на допомогу військовим, лікарням та переселенцям.

Відзнаки 
За підсумками 2020 року Гузема увійшла до щорічного списку «Top 30 Under 30» від видання Kyiv Post.

24 грудня 2020 отримала відзнаку переможниці в категорії «Лідер думок» щорічної Міжнародної премії в галузі стилю Elle Style Awards.

Увійшла до рейтингу 30 українок, що досягли видатних успіхів у бізнесі, опублікованого у № 26 журналу «Новое время» від 15 липня 2021 року.

9 листопада 2021 увійшла до рейтингу Forbes «30 Under 30».

15 листопада 2021 отримала відзнаку The Best Accessories Designer (найкраща дизайнерка аксесуарів) під час церемонії нагородження 12-ї щорічної модної премії Best Fashion Awards.

Примітки

Посилання 

 
Інтерв'ю:
 
 
 

Дизайнери прикрас
Українські благодійниці
Дизайнерки
Ювелірки
Українські підприємниці